Kona steht für:

 Kona (Burkina Faso), Gemeinde und Departement in Burkina Faso
 Kona (Distrikt), an der Westküste der Insel Hawaii
 umgangssprachlich für Kailua-Kona, Ort auf der Insel Hawaii
 Kona-Kaffee, eine auf der Insel Hawaii angebaute Kaffeesorte
 Kona (Computerspiel), ein Adventure von 2016
 Kona Bicycle Company
 Hyundai Kona, Pkw-Modell von Hyundai

Kona bzw. Kóňa ist der Familienname folgender Personen:
 Tarun Kona (* 1989), indischer Badmintonspieler
 Tomáš Kóňa (* 1984), slowakischer Fußballspieler